Чхув () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Бжеский повят (Малопольское воеводство), Малопольское воеводство. Население — 9164 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Бендзешина
 Бискупице-Мельштыньске
 Домославице
 Юркув
 Пяски-Дружкув
 Творкова
 Тымова
 Вытшищка
 Злота

Соседние гмины 
 Гмина Дембно
 Гмина Гнойник
 Гмина Грудек-над-Дунайцем
 Гмина Ивкова
 Гмина Липница-Мурована
 Гмина Лососина-Дольна
 Гмина Закличин

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Малопольского воеводства